Увац се може односити на:

 Увац, река у западној Србији (на обронцима Златибора) и у Републици Српској
 Манастир Увац, манастир Српске православне цркве у западној Србији, поред реке Увац
 Увац (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Увац (Сјеница), насеље у општини Сјеница, у Златиборски округ, Република Србија
 Специјални резерват природе Увац, Република Србија